Vető Miklós (1918–1945) költő
 Vető Miklós (1936–2020) filozófus